Esistono più persone di nome Peter Cornelius:
 Peter Cornelius – cantante austriaco
 Peter Cornelius – compositore tedesco
 Peter von Cornelius – pittore tedesco